Бранко Кљајић (политичар)
 Fox (репер)